

Clubs brésiliens de football 
 América Football Club, basé à Fortaleza dans l'État du Ceará
 America Football Club, basé à Rio de Janeiro dans l'État de Rio de Janeiro

Voir aussi 
 

pt:América Football Club